Обе́р () — французьке прізвище.

Відомі носії:
 Артемій Обер — російський скульптор французького походження; академік;
 Бріжіт Обер (нар. 1928) — французька акторка;
 Даніель Обер (1782 — 1871) — французький композитор.

Інше 
 Обер — порода кролів.

Посилання 
 
 

Французькі прізвища